Зибирхалинский говор (шалалълъи мицци) — диалект годоберинского языка, используемый в селе Зибирхали Ботлихского района Дагестана. Наполнение лексикона происходит за счёт заимствований из русского и аварских слов.

Литературная азбука 
Алфавит, составленный из литературных звуков в виде букв:

Примечания